Oji (Ibosprache) bezeichnet:
 Afrikanische Eiche (Iroko tree), häufiger Tropenbaum 
 Kolanuss, Frucht des Kolabaums

Ōji (jap.) bezeichnet:
 Ōji (Tokio), einen Stadtteil Tokios
 Ōji (Nara), eine Kleinstadt in der Präfektur Nara
 Oji Paper, japanisches Unternehmen der Papierindustrie

oji steht für:
 Ojibwe (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der nordamerikanischen Ojibwe

Abkürzung